Список ссавців Чехії містить перелік видів, зареєстрованих на території Чехії (центральна Європа) згідно з МСОП. Список не містить свійських та забрідлих тварин. Список налічує 17 видів ряду Хижі (Carnivora), 8 — ряду Cetartiodactyla, 25 — Рукокрилі (Chiroptera), 10 — Комахоїдні (Eulipotyphla), 2 — Зайцеподібні (Lagomorpha) і 26 видів з ряду Гризуни (Rodentia).

Природоохоронні статуси 
Із 88 зазначених в таблиці видів, 1 перебуває на межі зникнення, 2 є уразливими, 8 — близькі до загрозливого стану.

Природоохоронні статуси за оцінками МСОП позначено так:

Список

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку на вебсайті МСОП

Чехія
Фауна Чехії
 
Списки:Чехія